Il existe, en France, plusieurs voies de circulation routière nommées route départementale 4, ou RD 4 :

 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Curbans à Gréoux-les-Bains.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Vidouze à Sénac.
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Bennwihr à la D 52.
 dans le département des Bouches-du-Rhône, elle relie les quartiers nord et est de Marseille.
 dans le département du Val-de-Marne, elle relie Saint-Maurice à La Queue-en-Brie, reprend l'ancienne RN 4, déclassée en 2006.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier du Val-de-Marne

004